Wheels est un mot anglais signifiant « roues ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de Donavon Warren et Tim Gagliardo sorti le .

Série télévisée 

 , série télévisée indienne diffusée sur .

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1960 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Hüsker Dü présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Wheels, chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi